Finalen i Världsmästerskapet i fotboll 1958 spelades på Råsundastadion i Solna i Sverige den 29 juni 1958. Brasilien vann turneringen genom att slå Sverige, och vann därmed titeln.

Sverige tog ledningen i fjärde minuten genom en avslutning av lagkaptenen Nils Liedholm. Vavá kvitterade 5 minuter senare. Inom 32 minuter gjorde Vavá ett liknande mål, och gav Brasilien ledningen med 2–1 inför pausvilan. 10 minuter in i andra halvlek gjorde Pelé 3–1 för Brasilien. Han tog bollen i straffområdet, chippade den över försvarsspelaren och sparkade in den förbi Kalle Svensson i det svenska målet. Halvvägs i andra halvlek gjorde Mário Zagallo 4–1. Agne Simonsson gjorde sedan mål för Sverige då 10 minuter återstod. Pelé säkrade Brasiliens vinst med 5–2 genom ett nickmål i matchens sista minut, och Brasilien kunde fira sin första VM-titel. 

1958 års final innebär rekord för antal mål i finalen, och man delar också rekordet för största vinstmarginal med 1970 och 1998 års finaler.

Final

Källhänvisningar

Externa länkar

Finalen
Sportevenemang i Solna
Relationer mellan Brasilien och Sverige